Jim Hutton (acteur), Amerikaans acteur (1934-1979)
 Jim Hutton (Mercury), levenspartner van Freddie Mercury (1949–2010)